Laja – fiume della Russia
Río de la Laja – fiume del Cile
Laja – comune della provincia di Los Andes (Bolivia)
Laja – comune della provincia di Biobío (Cile)